Terry McDermott (1940) – pattinatore statunitense, campione olimpico nel 1964
Terry McDermott (1951) – allenatore ed ex calciatore inglese
Terry McDermott (1951) – giocatore di baseball statunitense